Ерковский — русская фамилия. Известные носители:

 Ерковский, Аполлон Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8566; 26 ноября 1850.
 Ерковский, Владимир Николаевич — Георгиевский кавалер; подъесаул; 8 июля 1915 (посмертно).